Пашкул може да се отнася за:

 Пашкул (село) – село в Южна България
 Пашкул – стадий от метаморфозата при насекоми
 Пашкул (мъглявина) – IC 5146